Церовица може да се отнася за:

 Церовица, село в България, област Кюстендил;
 Церовица, село в Сърбия, община Кучево;
 Церовица, село в Сърбия, община Соко баня;
 Церовица, квартал на Самобор, Хърватия;
 Церовица, село в Босна и Херцеговина, община Босански Нови;
 Церовица, село в Босна и Херцеговина, община Добой;
 Церовица, село в Босна и Херцеговина, община Неум.